Эмден () — деревня в Германии, в земле Саксония-Анхальт, входит в район Бёрде в составе коммуны Альтенхаузен.

Население составляет 305 человек (на 31 декабря 2008 года). Занимает площадь 16,43 км².

История 
Первое упоминание о поселении относится к 1022 году.

1 января 2010 года, после проведённых реформ, Эмден вошла в состав коммуны Альтенхаузен.

Известные уроженцы 
 Маттиас Иоганн фон дер Шуленбург — германский военачальник, фельдмаршал Венеции.
 Мелюзина фон дер Шуленбург — баронесса, любовница короля Великобритании Георга I.

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Исторический очерк о Эмдене

Города Саксонии-Анхальт